El Puig del Còrrec és un cim de 1.071,6 m alt del terme comunal rossellonès de Sant Marçal, a la Catalunya del Nord.

És un dels contraforts del nord-est del Massís del Canigó, al sud-est del terme Sant Marçal.

Bibliografia

Referències 

Còrrec, puig